Кубок Северной Македонии по футболу — футбольный турнир, в котором определяется обладатель национального кубка Северной Македонии.

Финалы

Выступления клубов

Ссылки